Mölmsch bezeichnet:
 einen niederfränkischen Dialekt der Stadt Mülheim an der Ruhr, siehe Mölmsch (Dialekt)
 ein helles obergäriges Bier aus Mülheim an der Ruhr, siehe Mölmsch (Bier)